BCH steht für:
 BCH-Code, fehlerkorrigierende Codes in der digitalen Signalverarbeitung
 Bibliothèque chinoise, Buchreihe
 Bulletin de correspondance hellénique, Fachzeitschrift der Altertumswissenschaften
 Briefmarken-Club Hannover, Briefmarken-Club Hannover von 1886 e.V.
 Baker-Campbell-Hausdorff-Formel, in der Mathematik ein Vertauschungsgesetz für bestimmte lineare Operatoren
 Bitcoin Cash, Kryptowährung
 Flughafen Baucau (IATA-Code), Flughafen in Osttimor
 Neckar-Odenwald-Kreis (für Buchen (Odenwald)), Kfz-Kennzeichen

BCh steht für:
 Bataliony Chłopskie, eine Untergrundorganisation der polnischen Bauernpartei Stronnictwo Ludowe von 1940 bis 1945

bch steht für:
 Bariai (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Neubritannien, Bismarck-Archipel, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 BC Hydro

Abkürzung